De Engelse voetbalclub Birmingham City FC speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Birmingham City

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Engeland

Europees
Birmingham City FC